VM i ishockey 2010 var det 74. verdensmesterskab i ishockey, og mesterskabet blev arrangeret af IIHF og afvkledes i fire niveauer. Det egentlige VM (tidligere kaldt A-VM) blev spillet i Tyskland i perioden 7. – 23. maj 2010 med deltagelse af 16 hold. VM i de lavere rækker afvikledes på forskellige terminer i april 2010:

1. division, gruppe A i Tilburg, Holland i perioden 19. – 25. april 2010.
1. division, gruppe B i Ljubljana, Slovenien i perioden 17. – 23. april 2010.
2. division, gruppe A i Mexico City, Mexico i perioden 11. – 17. april 2010.
2. division, gruppe B i Tallinn, Estland i perioden 11. – 16. april 2010.
3. division, gruppe A i Kockelscheuer, Luxembourg i perioden 14. – 17. april 2010.
3. division, gruppe B i Jerevan, Armenien i perioden 14. – 18. april 2010.

Et hold fra de Forenede Arabiske Emirater stillede for første gang op ved VM. I alt deltog 48 hold i mesterskabet, som dermed tangerede rekorden for flest deltagende lande ved et VM fra VM 2008.

Mesterskabets åbningskamp mellem Tyskland og USA blev afviklet på fodboldstadionet Veltins-Arena i Gelsenkirchen i overværelse af 77.803 tilskuere, og kampen satte dermed ny verdensrekord i tilskuere til en ishockeykamp. Den tidligere tilskuerrekord for en ishockeykamp blev sat i 2001, hvor 74.554 tilskuere overværede ishockeykampen mellem Michigan State University og University of Michigan i East Lansing, Michigan, USA.

Samlet rangering

VM

Værtsland 

Fire lande havde ansøgt om værtsskabet: Hviderusland, Slovakiet, Sverige og Tyskland. Inden afstemningen om værtsskabet trak Slovakiet og Sverige imidlertid sine kanditaturer, så der kun var to lande tilbage at stemme om.

På IIHF's kongres den 18. maj 2005 tildeltes værtsskabet for afviklingen af mesterskabet til Tyskland, som dermed blev VM-værtsland for syvende gang. Hviderusland blev senere tildelt værtsskabet for VM 2014.

Arenaer 

Åbningskampen mellem Tyskland og USA skal spilles i fodboldstadionet Veltins-Arena i Gelsenkirchen, som til kampen vil have en tilskuerkapacitet på 75.976 pladser. Mesterskabets øvrige 55 kampe skal spilles i Lanxess Arena, Köln (Europas største ishockeyhal) og i SAP Arena, Mannheim.

Kampene i den indledende runde, mellemrunden, kvartfinalerne og nedrykningsrunden er delt imellem Köln og Mannheim, mens semifinalerne, bronzekampen og finalen alle spilles i Köln.

Hold 

Mesterskabet får deltagelse af 16 nationer. Heraf har de 13 kvalificeret sig ved at slutte blandt de 13 bedste ved sidste VM, mens Tyskland var direkte kvalificeret som værtsland. De to sidste hold, Italien og Kasakhstan, kvalificerede sig ved at vinde hver deres 1. divisionsgruppe i 2009.

Indledende runde 

Holdene er blevet inddelt i fire grupper efter deres verdensranglisteplacering (angivet i parentes) efter sidste VM. 

Verdensranglistens nr. 16 og 17 (Østrig og Slovenien) er ikke kvalificeret til VM 2010 i Tyskland. Disse to hold spillede 1. division ved VM 2010, men har begge kvalificeret sig til VM i 2011.

Gruppe A og D afvikles i Köln (bortset fra åbningskampen, som spilles i Gelsenkirchen), mens gruppe B og C spilles i Mannheim.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Mellemrunde 

De 12 hold, der sluttede på første-, anden- eller tredjepladsen i deres indledende grupper, gik videre til mellemrunden, hvor der blev spillet om de otte pladser i kvartfinalerne. Holdene fra gruppe A og D samledes i gruppe E, der blev afviklet i Köln, mens holdene fra gruppe B og C blev samlet i gruppe F, som blev spillet i Mannheim. Resultater af indbyrdes opgør mellem hold fra samme indledende gruppe blev overført til mellemrunden.

Gruppe E

Gruppe F

Slutspil 

Kvartfinaler er delt mellem Köln og Mannheim, mens semifinaler, bronzekamp og finale bliver spillet i Köln.

* Kampen afgjort efter straffeslag

Nedrykningsrunde 

Resultaterne betød, at Italien og Kasakhstan efter kun én sæson i VM's bedste rækker rykkede ned i 1. division.

1. division 

Tolv hold spillede VM i 1. division, som var opdelt i to grupper med seks hold. I hver gruppe spillede de seks hold alle-mod-alle, og de to gruppevindere, Østrig og Slovenien, kvalificerede sig til VM 2011, mens de to hold der sluttede på sjettepladserne, Serbien og Kroatien, må spille i 2. division i 2011.

Gruppe A 

Gruppe A blev spillet i perioden 19. – 25. april 2010 i arenaen IJssportcentrum i Tilburg, Holland.

Gruppe B 

Gruppe B blev spillet i perioden 17. – 23. april 2010 i arenaen Hala Tivoli i Ljubljana, Slovenien.

2. division 

Tolv hold spillede VM i 2. division, som var opdelt i to grupper med seks hold. I hver gruppe spillede de seks hold alle-mod-alle, og de to gruppevindere, Spanien og Estland, rykkede op i 1. division til VM 2011, mens de to hold der sluttede på sjettepladserne, Tyrkiet og Israel, måtte spille i 3. division i 2011.

Gruppe A 

Gruppe A blev spillet i perioden 11. – 17. april 2010 i arenaen Lomas Verdes i Mexico City, Mexico.

Gruppe B 

Gruppe B blev spillet i perioden 10. – 16. april 2010 i arenaen Arena Premia i Tallinn, Estland.

3. division 

Otte hold spillede VM i 3. division, som var opdelt i to grupper med fire hold. De to gruppevindere, Irland og Nordkorea, rykkede op i 2. division til VM 2011.

Gruppe A 

Gruppe A skulle oprindeligt have været afviklet i arenaen Olympic Stadium Ano Liosia i Athen, Grækenland, men den 5. februar 2010 meddelte IIHF, at grækerne havde trukket sig som værtsland, og Kockelscheuer, Luxembourg var blevet udpeget som ny værtsby. Turneringen blev spillet i perioden 14. – 17. april 2010, og de fire hold spillede alle-mod-alle.

Gruppe B 

Gruppe B blev spillet i perioden 14. – 18. april 2010 i arenaen SCC i Jerevan, Armenien, og de fire hold spillede først alle-mod-alle, hvorefter de to bedste hold gik videre til finale, mens de to øvrige hold spillede om tredjepladsen.

Efterfølgende blev Armenien diskvalificeret fra turneringen på grund af anvendelse af ulovlige spillere.

Kilder / eksterne henvisninger 
 International Ice Hockey Federation 
 2010 IIHF World Championship

Noter 

2010
Ishockey i 2010